Das Damendoppel der Australian Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Yan Zi und Zheng Jie. Es gewannen Cara Black und Liezel Huber.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2007